Matías De Los Santos puede referirse a:

 Matias de los Santos de los Santos (1992-), futbolista uruguayo que juega en Colo-Colo;
 Matías de los Santos Morales (1998-), futbolista uruguayo que juega en Peñarol.